Tongues — восьмий студійний альбом американського репера Esham, виданий лейблами Gothom Records та Overcore Records 19 червня 2001 р. Дистриб'ютор релізу: TVT Records. Після виходу платівки виконавець підписав контракт з Psychopatic Records. У 2005 після релізу A-1 Yola Esham покинув Psychopathic Records і відновив свій лейбл Reel Life Productions.

Список пісень

Учасники 
 Esham — продюсер, звукорежисер, зведення, мастеринг, дизайн
 Santos — звукорежисер, бек-вокал, зведення, мастеринг, дизайн
 Shoestring, Bootleg та Ghetto E (гурт The Dayton Family) — запрошені гості
 Гітер Гантер, Кул Кейт, Mastamind, TNT, Violent J — запрошені гості

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми